

Cinema 
 Nomad – film del 1982 diretto da Patrick Tam
 Nomad - The Warrior (Nomad) – film del 2005 diretto da Sergej Bodrov e Ivan Passer
Nomad - In cammino con Bruce Chatwin (Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin) – film documentario del 2019 diretto da Werner Herzog

Musica 
 Nomad – gruppo musicale polacco
 Nomad – album dei Tribal Tech del 1989
 Nomad – album dei Di'Anno del 2000

Altro 
 Nomad – console portatile sviluppata dalla SEGA
 Nomad – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Nomad – personaggio della saga fantascientifica Star Trek
 Nomad – studio di animazione giapponese
  Nomad- acronimo per Neurally Organized Mobile Adaptive Device, dispositivo di adattamento multiplo a organizzazione neurale, robot